Il termine clandestino può riferirsi a:
 Passeggero clandestino – chi viaggia su un mezzo di trasporto senza averne diritto
 Immigrato illegale – cittadino straniero che entra e/o soggiorna in un altro paese, in violazione delle leggi di immigrazione di tale paese

Musica 
 Clan Destino – gruppo musicale italiano
 Clan Destino – album dei Clan Destino del 1994
 Clandestino – album di Manu Chao del 1998
 Clandestino – album di Roser del 2010
 Clandestino – album di Lartiste del 2016
 Clandestino – singolo di Manu Chao del 1998
 Clandestino – singolo di Shakira e Maluma del 2018

Altro 
 Clandestino – romanzo di James Ellroy del 1982
 Clan Destino – programma televisivo peruviano

Pagine correlate 
 Clandestinos
 Il clandestino (disambigua)